Broxtowe – dystrykt hrabstwa Nottinghamshire (Anglia)
 Broxtowe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire, w Nottingham
 Okręg wyborczy Broxtowe